McLaren MP4-22 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате мира  года.

История 

Впервые представлен на тестах в Валенсии 17 января 2007 года. В сезоне  года показал себя, как быстрый и надежный болид - ни одного схода по техническим причинам за сезон. Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, выступая на MP4-22 набрали в сезоне 2007 года по 109 очков, заняв 2 и 3 место в общем зачете.

Результаты в чемпионате 2007 года

Результаты в гонках

Результаты в квалификациях

Примечания

Ссылки 

Шасси McLaren Формулы-1